Peace Will Come kan syfta på:

Peace Will Come (sång) – framförd av Diana Ghurtskaia
Peace Will Come (album) – Tom Paxtons åttonde studioalbum